Salampasu peut désigner :
 les Salampasu, un peuple de la République démocratique du Congo ;
 le salampasu, leur langue.